Manuel Pizarro ist der Name folgender Personen:

* Manuel Pizarro (Musiker) (1895–1982), argentinischer Musiker
 Manuel Pizarro (Unternehmer) (* 1951), spanischer Unternehmer und Politiker
 Manuel Pizarro (Schauspieler), spanischer Schauspieler
 Manuel Pizarro Castro (* 1964), portugiesischer Arzt und Politiker, MdEP